Faculdade de Ilhéus é uma faculdade privada de Ilhéus (Bahia - Brasil) que oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito,  Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Primeira instituição de ensino superior da Bahia a ter cursos reconhecidos pelo MEC anteriormente de ter turmas formadas.

Ligações externas 

 

Ilheus
Educação em Ilhéus